Селява — одна з назв риб, представників роду Alburnus, родини Коропові (Cyprinidae)

 Антін Селява (1641—1655) — предстоятель Української Греко-Католицької Церкви.

 Селява (озеро)